Координационный комитет по экспортному контролю, более известный как КоКом или КОКОМ (, CoCom) — международная организация, созданная в 1949 году для многостороннего контроля над экспортом в СССР и другие социалистические страны; штаб-квартира в Париже. В эпоху холодной войны КоКом составлял перечни «стратегических» товаров и технологий, не подлежащих экспорту в страны «восточного блока», а также устанавливал ограничения по использованию товаров и технологий, разрешённых для поставки в виде исключения. 

В перестроечную и постперестроечную эпохи подход КоКом к экспорту товаров в страны СНГ и Восточной Европы смягчился. Организация прекратила свою деятельность 31 марта 1994 года.

Взамен КОКОМ в 1996 было заключено Вассенаарское соглашение.

Члены 
Членами КоКом были 17 государств: США, Канада, Австралия, Япония, Великобритания, Бельгия, Дания, Франция, ФРГ, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Испания, Турция. Кроме того, в вопросах экспорта с этой организацией сотрудничали такие страны, как Австрия, Финляндия, Ирландия, Новая Зеландия, Швеция и Швейцария.

Нарушения 
В конце 1980-х годов выяснилось, что японская компания Toshiba Machine Company и норвежская Kongsberg Gruppen в период с 1982 по 1984 год в обход запретов КоКом поставила в СССР восемь фрезерных станков, оснащённых высокопроизводительными вычислительными комплексами. США утверждали, что это позволило советским подводным лодкам снизить уровень шума и возможность их обнаружения. Конгресс США пытался ввести санкции против Toshiba, однако всё было сведено к аннулированию контрактов на поставку оборудования Toshiba армии и ВВС США.

Toshiba также обвинялась в том, что

См. также 
 Вассенарские соглашения
 Скандал Toshiba — Kongsberg

Примечания

Ссылки 
 КОКОМ // Энциклопедический словарь экономики и права. 2005.
 Журнал министерства обороны России: «КОКОМ — рецидив „холодной войны“». - Зарубежное военное обозрение №6 1990 С.61-64
  Заседание Совета сотрудничества с КОКОМ. Ограничения будут сниматься поэтапно // Газета КоммерсантЪ № 043 от 24-11-92.

Холодная война
Экспорт
Международные экономические организации
Советско-американские отношения
Санкции